Calasparra är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Murcia och regionen Murcia, i den sydöstra delen av landet,  km sydost om huvudstaden Madrid. Calasparra ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Calasparra är varierad. Den högsta punkten i närheten är Sierra de San Miguel,  meter över havet,  km väster om Calasparra. Runt Calasparra är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Caravaca,  km sydväst om Calasparra. Trakten runt Calasparra består till största delen av jordbruksmark. 

Ett kallt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 

Orter i regionen Murcia